Бики́ни () — открытый женский купальник, состоящий из двух отдельных элементов, один из которых прикрывает грудь, другой — пах и ягодицы. Существуют разновидности бикини, различающиеся формой и размерами частей. Пришёл на смену закрытым купальникам.

Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой,

История 

Вплоть до середины XX века купальный костюм оставался довольно строгим и закрывал бо́льшую часть тела.

Создателем современных бикини считается парижский модельер Луи Реар (Louis Réard), «усовершенствовавший» созданную несколькими месяцами ранее Жаком Эймом модель купального костюма «Атом». Бикини были впервые продемонстрированы на публике 5 июля 1946 танцовщицей из Казино де Пари Мишелин Бернардини. Новая модель купальника была названа по атоллу Бикини, на котором четырьмя днями ранее США провели ядерные испытания. В то время Луи Реар конкурировал с другим дизайнером Жаком Хаймом (), который, описывая минималистический купальник, назвал его «Атом» (то есть неделимый). В то время популяризировались ядерные испытания, и в ответ конкуренту Луи Реар описал свою модель как «разделённый атом» (, как две минималистичные части купальника). Таким образом, рекламный слоган, сопровождавший выпуск новой модели, использовал параллели с ядерным распадом: «Бикини — разделённый Атом!».

Потребовалось более десяти лет, прежде чем бикини перестали шокировать публику и вошли в моду. Значительный вклад в популяризацию бикини в 1950-е годы внесли актрисы Брижит Бардо и Мэрилин Монро.

В июне 1960 года вышел сингл Брайана Хайланда «Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini». Песня рассказывала о молодой девушке, которая слишком застенчива, чтобы надеть на пляже своё новое жёлтое бикини в горошек. Песня стала хитом и попала на первое место в чарте Billboard Hot 100. Постепенно купальники бикини стали проникать в кинематограф. Одним из самых известных появлений бикини в кино принято считать белое бикини Урсулы Андресс, показанное в первом фильме о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» (1962). Отдавая дань уважения этому знаковому образу, Хэлли Берри появилась в подобном бикини, только уже оранжевого цвета, в двадцатом фильме о Бонде «Умри, но не сейчас» (2002).

В журнале Playboy девушка в бикини на обложке появилась в 1962 году. На обложке первого номера журнала о купальниках Sports Illustrated Swimsuit Issue, вышедшего в 1964 году, также красовалась девушка в бикини.

В 1963 году в прокат вышел молодёжный фильм «Пляжная вечеринка». Действие фильма происходило на пляже, где все девушки были одеты в бикини. Звезда этого фильма Аннетт Фуничелло окончательно сделала бикини популярной пляжной одеждой среди подростков. У фильма «Пляжная вечеринка» было большое количество продолжений, который выходили тогда же в середине 60-х. Далее последовали различные необычные бикини. Ракель Уэлч в фильме «Миллион лет до нашей эры» (1966) носила меховое бикини. Принцесса Лея в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983), оказавшись в рабстве, была вынуждена носить металлическое бикини. В числе знаковых появлений бикини в кино журнал Time также отмечает фильм «Беспечные времена в Риджмонт-Хай», а именно сцену, когда Фиби Кейтс выходит из бассейна.

В 90-х годах пляжный волейбол был признан олимпийской дисциплиной и на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году был разыгран первый комплект медалей в этом виде спорта. Бикини стали официальной формой для этих спортсменок. В 1997 году девушкам на конкурсе «Мисс Америка» было разрешено носить бикини. До этого времени во время показа купальников конкурсантки появлялись на сцене только в цельных купальниках.

Бикини в качестве профессиональной одежды

Спортивная форма 
Одежда, напоминающая бикини, использовалась женщинами для занятий спортом ещё в Древнем Риме. На древнеримских фресках археолого-культурного комплекса «Вилла Романа дель Казале», находящегося в Пьяцца-Армерино (Сицилия), на настенных мозаичных фресках изображены девушки в одежде, очень напоминающей современное бикини, которые занимаются различными видами спорта — бегом, метанием диска, игрой в мяч и прочими.

Современные бикини — официальная женская спортивная форма на соревнованиях по пляжному волейболу,
а также по пилонной гимнастике, пляжному футболу, современному пятиборью, воднолыжному спорту, сёрфингу, бодибилдингу, лёгкой атлетике и латиноамериканским спортивным танцам (самба, румба, сальса, ча-ча-ча).

Верхняя часть спортивных бикини для занятий плаванием, лёгкой атлетикой и пляжным волейболом представляет собой очень короткую футболку, майку или топ с резинкой внизу и без всяких завязок или застёжек. Трусы также не имеют завязок и застёжек. Такие бикини шьются из лёгких и прочных трикотажных синтетических материалов с высокой влаго- и теплоотдачей. На соревнованиях по пляжному волейболу спортсменки первое время играли в обычных бикини-купальниках, сверху которых надевалась майка с названием команды и фамилией участницы. Потом для пляжного волейбола были разработаны особые спортивные бикини.

Выпускают и специальные спортивные бикини-гидрокостюмы для дайвинга. Их часто шьют из неопрена ярких цветов (голубого, розового, оранжевого, красного, жёлтого, салатового) со светоотражающими или люминесцентными свойствами. Нередко они имеют широкие пояса для крепления снаряжения.

Бикини также носят девушки, не являющиеся спортсменками, но тем не менее выполняющие вспомогательные роли в спортивных состязаниях, например:
 «ринг-гёрлз» — девушки, которые анонсируют раунды во время боксёрских и борцовских шоу-поединков;
 «грид-гёрлз» (также Race queen (анг.) королевы автогонок, «джетт-герлз» и «пит-гёрлз») — девушки, которые на автогонках выводят пилотов на стартовые позиции («решётки» англ. grid), держат над участниками соревнований солнцезащитные зонтики, вручают награды, а также просто украшают своим видом различные автошоу.
 девушки из групп чирлидинга (поддержки), занимающиеся привлечением зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные залы с целью популяризации физкультуры и спорта, созданием благоприятного морально-психологического климата на соревнованиях, уменьшением агрессивного настроения болельщиков-фанатов, созданием обстановки «позитивного фанатизма» и управлением эмоциями фанатов; поддержка спортивных команд, участвующих в матче, активизацией и разнообразием рекламно-имиджевой работы на спортивных мероприятиях. В своей работе девушки групп поддержки сочетают элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика). В настоящее время чирлидинг признан самостоятельным видом спорта и по нему проводятся соревнования.

Сценический костюм 
Сценические бикини обычно не предназначены для купания, за исключением тех бикини, которые используют артистки-дрессировщицы в аква-шоу.

Они часто шьются по индивидуальному заказу, в единственном экземпляре, из дорогих, ярких тканей, имеют металлические и кожаные вставки, украшаются аппликациями, бисером, перламутром, стразами, искусственными цветами, мехом и перьями.

Дефиле в бикини сейчас является обязательным этапом проводящихся во всем мире многочисленных конкурсов красоты.

Бикини является сценическим костюмом эстрадных поп-див: Мадонны, Леди Гаги, Бритни Спирс, Шакиры и других.

В сценических бикини также часто выступают и артистки цирков, мюзик-холлов, стриптиз- и бурлеск-шоу, кабаре и варьете.

В сценические бикини наряжаются и участницы косплей и ролевых игр живого действия — костюмированных игр с персонажами книг, мультфильмов, аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, легенд и мифов.

Бикини для выступлений на соревнованиях по пилонной гимнастике, спортивным танцам, чирлидингу, реслингу и бодибилдингу являются одновременно и спортивной формой, и сценическими костюмами.

Униформа 
По мнению маркетологов, красивые полуобнажённые девушки способны привлечь внимание потенциальных клиентов к предлагаемым товарам и услугам и повысить их продажи, поэтому бикини нередко также являются и профессиональной одеждой промоутер-моделей, в частности хостес и «гравюр-идолов».

На различных выставках и презентациях в бикини нередко появляются «хостес» — девушки, играющие роль зазывал и отвечающие за развлечение публики.
Чаще всего едва одетые девушки привлекают внимание гостей к рекламным стендам и выставленным товарам. На бикини хостес обычно наносится логотип компании, которую представляет на выставке девушка. Известен случай, когда устроители конференции наложили штраф на участников из-за слишком открытой одежды хостес.

Гравюр-идолы — японские, филиппинские, тайваньские и гонконгские модели, специализирующиеся на рекламных показах купальников и товаров, связанных с водными видами спорта и с летним отдыхом (шезлонгов, надувных плавательных бассейнов) в торговых центрах, рекламных клипах и так далее.

Современные модели бикини 
Большинство современных моделей бикини имеют собственные названия, хотя и менее распространённые в русском языке. Ниже представлены основные виды купальников бикини:

В зависимости от вида плавок различают: классическое бикини, мини-бикини (бикини-танга), микро-бикини (бразильское бикини), бикини-шорты.

Галерея

См. также 
 Бикини-дизайн
 Бермуды (брюки)
 «Пекинское бикини»

Примечания

Литература

Ссылки 

 Metropolitan Museum of Art exhibition—The Bikini
 The California Swimsuit
 Two-Piece Be With You: LIFE Celebrates the Bikini

Женские трусы
Появились в 1946 году во Франции